Canzler ist der Name folgender Personen:

 Adolph Canzler (1818–1903), deutscher Architekt, Vater von Conrad Canzler
 Carl Canzler (1858–1919), deutscher Apparatebauindustrieller
 Conrad Canzler (Adolf Bernhard Conrad Canzler; 1853–1928), deutscher Architekt, Sohn von Adolph Canzler
 Friedrich Gottlieb Canzler (1764–1811), deutscher Nationalökonom, Historiker und Geograph
 Gerhard Canzler (1929–2011), deutscher Heimatforscher
 Johann Georg Canzler (1738–1809), sächsischer Oberrechnungsrat
 Karl Christian Canzler (1733–1786), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Otto Canzler (1839–1922), sächsischer Ratssekretär und Chronist
 Weert Canzler (* 1960), deutscher Sozialwissenschaftler und Mobilitätsforscher 

Siehe auch: 
 Cantzler
 Kanzler (Begriffsklärung)